Эрлах:

 Эрлах — посёлок в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Эрлах — округ в Швейцарии.
 Эрлах — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Берн.